MTL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maitland (Nuovo Galles del Sud) (Australia)
 MTL – codice valutario ISO 4217 della lira maltese, , nel passato valuta di Malta, sostituita dall'euro nel 2008